Haile ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Yirga Haile (* 1984), äthiopischer Menschenrechtsverteidiger, geschäftsführender Direktor der Menschenrechtsorganisation EHRCO (Ethiopian Human Rights Council) 
 Dawit Haile (* 1987), eritreischer Radrennfahrer
 Kebebush Haile (* 1986), äthiopische Marathonläuferin
 Maren Haile-Selassie (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Reesom Haile (1946–2003), eritreischer Dichter, Journalist und Dozent

 Yohannes Haile-Selassie (* 1961), äthiopischer Paläoanthropologe

Siehe auch:
 Hail
 Heile